Poljakov  è un cognome russo può riferirsi a:

Persone 
 Aleksandr Markovič Poljakov (1945) – fisico russo
 Anatolij Poljakov (1980) – ex nuotatore russo
 Anton Poljakov (1987-2021) – politico ucraino
 Dmitrij Poljakov (1968) – ex tennista ucraino
 Evgenij Poljakov (1943-1996) – danzatore, coreografo e maître de ballet russo
 Leonid Michajlovič Poljakov (1906-1965) – architetto sovietico
 Lev Poljakov, francesizzato in Léon Poliakov (1910-1997) – storico e filosofo francese di origine russa
 Valerij Vladimirovič Poljakov (1942-2022) – cosmonauta e medico russo
 Vladimir Poljakov (1960) – ex astista sovietico, dal 1991 russo
 Vladislav Poljakov (1983) – ex nuotatore kazako

Pagine correlate 
 Azione di Poljakov
 Polyakovite-(Ce)
 Sergej Poljakov